

Geografia 
 Provincia del Katanga – una delle 11 province della Repubblica Democratica del Congo
 Stato del Katanga – stato africano secessionista organizzato nell'omonima provincia della Repubblica Democratica del Congo dal 1961 al 1963
 Katanga – circoscrizione della Tanzania

Altro 
 1817 Katanga – asteroide della fascia principale 
 Germain Katanga – militare della Repubblica Democratica del Congo